Arpe seht für:
 Arpe (Schmallenberg), ein Ortsteil von Schmallenberg
 Arpe (Wenne, Berge), ein Nebenfluss der Wenne bei Berge (Meschede)
 Arpe (Wenne, Niederberndorf), ein Nebenfluss der Wenne bei Niederberndorf (Schmallenberg)

Personen:
 Curt Arpe (1913–1942), deutscher Altphilologe und Philosoph
 Hans-Jürgen Arpe (1933–2018), deutscher Chemiker
 Holger Arpe, deutscher Basketballspieler
 Johannes Arpe (1897–1962), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Oreste Arpe (1889–1977), italienischer Ringer
 Peter Friedrich Arpe (1682–1740), Jurist und Professor in Kiel

Siehe auch:
 Arppe